Метамерія може мати такі значення:

 Метамерія — розчленування тіла в деяких групах організмів на подібні ділянки, розташовані вздовж поздовжньої осі або площини симетрії.
 Метамерія (колір) — властивість зору, при якій колір різного спектрального складу може викликати відчуття однакового кольору.

Див. також
 Моя метамерія - науково-популярна книга В. А. Берсенєва